Les Kiwoom Heroes (hangeul : 키움 히어로즈) sont une équipe professionnelle sud-coréenne de baseball évoluant dans le championnat KBO.
En 2008, les Hyundai Unicorns sont vendus à un fonds d'investissement (Centennial Investment) et renommé Woori Heroes, les droits de nommage de l'équipe ayant été vendus à la compagnie Woori Tabacco. Le , les droits de nommage sont vendus à Nexen Tire. Le , les droits de nommage sont vendus à Kiwoom Securities.

L'équipe joue ses rencontres au stade Mokdong à Séoul.

Bilan par saisons 

J : matchs joués, V : victoires, D : défaites, N : nuls, % : pourcentage de victoires, GB (Game Behind) : retard en matchs sur le premier du classement.

Galerie

Références

Liens externes 

  Site officiel du club
  Le Mokdong Baseball Stadium sur le site de la Ville de Séoul

Club de l'Organisation coréenne de baseball
Sport à Séoul